Attigny (Ardenes), municipi francès al departament de les Ardenes i a la regió de Xampanya-Ardenes 
 Attigny (Vosges), municipi francès al departament dels Vosges i a la regió de Lorena
 Dieta d'Attigny (822), reunió general de l'imperi carolingi celebrada el 822 al palau d'Attigny a la riba de l'Aisne